Ferrania – frazione di Cairo Montenotte, in provincia di Savona
 Ferrania – periodico italiano di fotografia
 FILM Ferrania – produttore di materiale fotografico con sede a Ferrania (SV), in Italia. 
 Ferrania Technologies (Ferrania Solis) – azienda specializzata nell'industria chimica e nella produzione di pannelli solari con sede a Ferrania (SV), in Italia.
 Ferrania Ibis – macchina fotografica prodotta dalla S.A. Apparecchi Fotografici Ferrania a partire dal 1952 fino al 1960.
 Ferraniacolor – procedimento di cinematografia a colori sviluppato in Italia dalla Ferrania Technologies.
 Ferrania Elioflex –  reflex biottica progettata e costruita da Ferrania in collaborazione con le Officine Galileo a partire dal 1950.
 Ferrania Eura – macchina fotografia prodotta da Ferrania SpA a partire dal 1959.